Żurawie Bagno – rezerwat przyrody w województwie lubuskim
 Żurawie Bagno – rezerwat przyrody w województwie warmińsko-mazurskim
 Żurawie Bagno – użytek ekologiczny w województwie lubuskim, w gminie Małomice
 Żurawie Bagno – użytek ekologiczny w województwie lubuskim, w gminie Otyń
 Żurawie Bagno – użytek ekologiczny w województwie opolskim
 Żurawie Bagno – użytek ekologiczny w województwie wielkopolskim
 Żurawie Bagno Sławskie – obszar Natura 2000 w województwie lubuskim (kod obszaru: PLH080047)

Zobacz też 
 Żurawie Bagna